Bom Jardim (Maranhão)
Bom Jardim (Nobres) — distrito do município de Nobres
Bom Jardim (Pernambuco)
Bom Jardim (Rio de Janeiro)
Bom Jardim de Goiás
Bom Jardim de Minas
Bom Jardim da Serra
Ribeirão Bom Jardim —  curso de água dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais
Bom Jardim (Caçapava do Sul)  — bairro do município de Caçapava do Sul
Bom Jardim (Ipatinga) — bairro do município de Ipatinga

Desambiguações de topônimos